8Z steht für:
 Audi A2, deutsches Auto

IATA-Codes von Fluggesellschaften:
 Albatros Airline
 Wizz Air Bulgaria (Bulgarien)
 Laser Airlines (Venezuela)

Siehe auch:
 Z8

8Z